Акший — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акший — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.
 Акший — село в Актогайском районе Карагандинской области.

См. также 
 Акши
 Акчий